Armi est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-1992), coureur automobile américain

Prénom
Armi Aavikko (1958-2002), mannequin et chanteuse finlandaise
Armi Kuusela (née en 1934), reine de beauté finlandaise
Armi Ratia (1912-1979), femme d'affaires finlandaise
 (née en 1980), actrice finlandaise

Toponyme

, ancien royaume dans de l'âge de bronze

Voir aussi
Benelli Armi, fabricant d'armes à feu italien

Homonymie de prénom
Prénom finlandais